Рижская 15-я средняя школа — одна из средних школ Риги, расположенная на улице Висвалжа, в районе Авоты Латгальского предместья.

История 

Школа была основана после окончания Второй мировой войны в 1945 году как школа с обучением на русском языке. Здание школы построено в 1950-1951 годах по типовому проекту, рассчитанному на 880 учащихся. В 2003 году рядом со школой построен новый спортивный зал, в 2010 году завершён ремонт здания школы.

Программы обучения 
Программа основного образования меньшинств (21011121), специальная программа основного образования меньшинств для учащихся с ограниченными возможностями обучения (21015621), программа общего среднего образования общеобразовательной направленности, программа общего среднего образования гуманитарно-социальной направленности.

Примечания 

Школы Риги